Finkenstaedt ist der Name folgender Personen:

 Ernst Finkenstaedt (1861–1935), deutscher Politiker
 Thomas Finkenstaedt (1930–2017), deutscher Anglist